Wolfgang Wolter ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Wolter (Schauspieler) (1946–2005), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Wolter (Autor), deutscher Gewerkschafter und Autor 
 Wolfgang Wolter (Fußballspieler) (* 1957), deutscher Fußballspieler